Typ 23 (auch Type 23 oder Typ XXIII) steht für:

 Citroën Typ 23, ein Lastkraftwagen- und Omnibusmodell des französischen Automobilherstellers Citroën 
 Hanomag Sturm Typ 23 K, ein Automodell des deutschen Automobilherstellers Hanomag
 LAWA-Typ 23 (Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusster Ostseezufluss), ein Fließgewässertyp
 NSB Type 23, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 23, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot
 Typ 23 der Pillbox, ein Bunkertyp
 Type 23 oder Duke-Klasse, Fregattentyp der britischen Royal Navy
 Typ XXIII, offizielle Bezeichnung der U-Boot-Klasse XXIII
 Type 23, NATO-Codename des sowjetischen Aufklärungsflugzeugs Suchoi Su-12